Russian REVersal (до 2018 года — Moscow Fighting Arena) — российский международный киберспортивный турнир по файтингам. Основан в июне 2005 года под названием Moscow Fighting Arena. C 2019 года проводится под названием Russian REVersal. Организатор — Fighting.ru. Проводится ежегодно летом.

Первый турнир был проведён в клубе NetLand в 2004 году по дисциплине Guilty Gear XX. На турнире было 20 участников. В 2008 году на турнире было уже 300 человек из 6 стран. Турнир проводится в Московском молодёжном культурном центре.

Турниры проводятся главным образом по играм из свежих релизов в линейке. В 2017 году турниры проводились по следующим дисциплинам: Street Fighter V, Tekken 7, Injustice 2. В разное время турниры проводились также по Mortal Kombat, Soulcalibur, BlazBlue, The King of Fighters, Dead or Alive, Virtua Fighter, Samurai Shodown, Melty Blood, Marvel vs. Capcom, Capcom VS SNK, Battle Fantasia и другим играм жанра.

Победитель турнира Moscow Fighting Arena 2016 по дисциплине Street Fighter V отправился на Capcom Cup 2016 в Японию, а по Mortal Kombat XL и Guilty Gear Xrd -Revelator- — на Evolution 2016 в США.

Ключевые фигуры: Антон Матлин (организатор турнира), Игорь Бугаенко (руководитель портала Fighting.ru).

Турниры

2012

2013

2014

Примечания 

Киберспорт
Киберспорт в России
Файтинги